L'Homme au pistolet d'or (1965), écrit par Ian Fleming, est le treizième roman mettant en scène James Bond.
 L'Homme au pistolet d'or (1974) est l’adaptation cinématographique du livre.